Луис Переа: Переа, Луис Альберто (род. 1986) — колумбийский футболист, сын Луиса Карлоса Переа
 Переа, Луис Амаранто (род. 1979) — колумбийский футболист
 Переа, Луис Карлос (род. 1963) — колумбийский футболист, отец Луиса Альберто Переа